La hora de La 1 es un programa emitido por La 1 de Televisión Española, Canal 24 horas y TVE Internacional, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 11:30, desde el 7 de septiembre de 2020. El espacio está codirigido y presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala. Anteriormente entre septiembre de 2020 y julio de 2021 estuvo presentado por Mònica López.

Historia  
El programa fue presentado desde su estreno el 7 de septiembre de 2020 al 2 de julio de 2021 por Mònica López, con Igor Gómez en la copresentación. Durante el verano de ese año, Gómez se encargó de la presentación del programa, al igual que hizo en las Navidades de 2020/21 y Semana Santa de 2021. El presupuesto total por programa ascendía a 60.200,7874 euros en esa temporada y en el trabajan 100 personas, 85 trabajadores de RTVE y 15 de la productora Tesseo.

Desde septiembre de 2021 el programa es copresentado y codirigido por Marc Sala  y Silvia Intxaurrondo. En verano de 2022, Lluís Guilera ayudó en las labores de presentación del programa.

En septiembre de 2022 el programa estrenó nuevo decorado, cabecera, sintonía y línea gráfica.

Formato 
Es un programa de entrevistas, debate y análisis de la actualidad política y social que cuenta con dos tramos diferenciados.

En el primero, además de informar de las noticias del día, o avanzar aquellas que se pueden producir, analiza en profundidad la actualidad política con representantes de los medios de comunicación más relevantes, y expertos, cuando la información lo requiere. Este tramo incluye además, entrevistas con los protagonistas de dicha actualidad. Al análisis se suman los corresponsales y los profesionales de los Informativos de RTVE.

El segundo tramo, el foco en la investigación de temas de actualidad, en asuntos relacionados con el consumo y en cuestiones sociales. Todo de la mano de expertos en cada materia y dando voz a los protagonistas de las historias.

Equipo

Presentadores 
 Presentador/a titular
 Presentador/a sustituto/a

Colaboradores

Audiencias

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Magacines televisivos de España
Programas de televisión de La 1
Programas de televisión en español
Programas de televisión de España iniciados en 2020